Porpra (color), tonalitat de color entre el vermell i el blau
 Porpra de Tir, colorant o tint de color porpra,
 Porpra (heràldica), color tradicional, entre el morat i el violeta, usat en l'heràldica
 Porpra o Verbascum boerhavii, espècie herbàcia de la família de les escrofulariàcies